Boitatá - figura do folclore brasileiro
Elevado Presidente João Goulart - obra viária da cidade de São Paulo
Instituto Central de Ciências - principal prédio acadêmico da Universidade de Brasília
Apelido dado aos ônibus articulados na cidade de Porto Alegre, RS.

Animais
Gymnophiona - ordem de anfíbios
Typhlopidae - família de serpentes
Leptotyphlopidae - família de serpentes
Minhocuçu - minhoca gigante (Glossoscolex giganteus)

Desambiguação